Богоявление — многозначный термин:
 Богоявление  — один из древнейших христианских праздников.

Населённые пункты 
 Богоявление — село в Троицком административном округе Москвы.
 Богоявление — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Богоявление — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
Богоявление — прежнее название деревни Ленское в Бабынинском районе Калужской области.
Богоявление — до 1964 года название деревни Новая в Холмском районе Новгородской области.

См. также 
Богоявленье (значения)